Saitow ist der Familienname folgender Personen:

 Asjat Mansurowitsch Saitow (* 1965), sowjetischer Radrennfahrer
 Oleg Elekpajewitsch Saitow (* 1974), russischer Boxer
 Wladimir Iwanowitsch Saitow (1849–1938), russischer Literaturhistoriker